Ліза Реймонд була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Наталі Тозья.

Тозья виграла титул, перемігши у фіналі Міріам Ореманс з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
DFS Classic 2001 Draw 

DFS Classic Singles
2001